Ояма ( или ) — фамилия и топоним японского происхождения.

Топонимы 
 Ояма (город) — город в Японии, префектура Тотиги.
 Ояма (посёлок) — посёлок в Японии, префектура Сидзуока.
 Ояма — гора в префектуре Канагава.
 Ояма (Британская Колумбия) — посёлок в Британской Колумбии, Канада.

Носители фамилии 
 Ояма, Ивао (1842—1916) — японский маршал.
 Ояма, Икуо (1880—1955) — японский учёный и политический деятель.
 Ояма, Кана — японская волейболистка.
 Ояма, Масутацу (1923—1994) — мастер каратэ, создатель стиля Кёкусинкай.
 Ояма, Сигэру (1935—2016) — мастер каратэ, ученик Масутацу Оямы, создатель стиля Ояма-каратэ.
 Ояма, Угу (род. 1969) — бразильский игрок в настольный теннис.
 Ояма, Хэйитиро (род. 1947) — японско-американский альтист и дирижёр.
 Ояма, Ясухару (1923—1992) — 15-й пожизненный мэйдзин сёги.
 Ояма, Ясухико (род. 1943) — мастер каратэ, ученик Масутацу Оямы, сподвижник стиля Ояма-каратэ. Брат Сигэру Оямы.

Другое 
 Ояма-каратэ — стиль каратэ, созданный Сигэру Оямой на основе Кёкусинкай.
 Ояма ( или ) — травести-амплуа театра кабуки; актёры-мужчины, специализирующиеся в женских ролях.